Валеш () — португальська власна назва.

Топоніми

Валеш (Алфандега-да-Фе) — парафія.
 Валеш (Валпасуш) — парафія.
 Валеш-ду-Ріу — парафія.